Kargil (district), een district van het Indiase unieterritorium Ladakh
Kargil (stad), de winterhoofdstad van het Indiase unieterritorium Ladakh